G45 peut faire référence à :
  Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Khartoum (G45), un destroyer de la Royal Navy ;
 HMS Quail (G45), un destroyer de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres